1937/38 was het 27ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door het Nationalliga-comité. Onder de Nationalliga was er de tweede klasse bestaande uit vier reeksen: de I. Liga was de traditionele klasse met Weense clubs en voor het eerst waren er ook clubs uit de deelstaten toegelaten om deel te nemen aan het Oostenrijks kampioenschap en de kampioenen promoveerden rechtstreeks naar de hoogste klasse.

Nationalliga 

<div id="3">1FK Austria Wien moest op 12 april 1938 gedwongen de naam SC Ostmark Wien aannemen

Kampioenploeg Rapid:Rudolf Raftl, Josef Musil, Anton Mayer - Stefan Wagner, Rudolf Schlauf, Heribert Sperner, August Fellner, Franz Wagner, Stefan Skoumal, Johann Hofstätter, Johann Meister, Josef Adelbrecht, Wilhelm Holec, Josef Wanzenböck,
Lukas Aurednik, Johann Pesser, Franz Binder (C), Georg Schors, Franz Hofer, Walter Probst - Trainer: Leopold Nitsch - Sektionsleiter: Dionys Schönecker

Tweede klasse

I. Liga

Niederdonau

Oberdonau

Steiermark

Landesliga

Salzburg

Kärntnen 
Het kampioenschap werd niet beëindigd, deelnemers waren:
Klagenfurter AC
SK Austria Klagenfurt
Villacher SV
SK Rapid Klagenfurt
SK Weiß-Grün Klagenfurt

Tirol

Vorarlberg 

Oostenrijks voetbalseizoen